Hamilton kan syfta på:

 Hamilton (film) – svensk långfilm från 1998
 Hamilton (musikal) – Broadwaymusikal från 2015
 Hamilton (TV-serie) – en svensk TV-thrillerserie från 2020
 Hamilton Palace – gods och tidigare slott vid Hamilton, Skottland
 Hamiltonstövare – svensk hundras, uppkallad efter Adolf Patrik Hamilton (1852–1910)
 Booz Allen Hamilton – amerikanskt konsultföretag
 Greve Gilbert Hamiltons blandning – varumärke för piptobak av Gilbert Hamilton
 Hertig av Hamilton – en skotsk adelstitel

Begrepp inom matematiken och fysiken
Följande begrepp har namn efter den irländske matematikern, astronomen och fysikern  William Rowan Hamilton (1805–1865):
 Cayley-Hamiltons sats – en sats inom linjär algebra
 Hamiltonfunktion – begrepp inom klassisk mekanik
 Hamiltonoperator – Hamiltonfunktionens motsvarighet inom kvantmekaniken

Idrottslag
 Hamilton Academical FC – fotbollsklubb från Hamilton, Skottland
 Hamilton Bulldogs (1996–2015) – ishockeylag från Hamilton, Ontario, Kanada
 Hamilton Bulldogs (2015–) – ishockeylag från Hamilton, Ontario, Kanada
 Hamilton Tiger-Cats – kanadensiskt fotbollslag från Hamilton, Ontario 
 Hamilton Tigers – tidigare kanadensiskt fotbollslag från Hamilton, Ontario

Personer 
 Hamilton (personnamn) – ett allmänt förekommande efternamn på de brittiska öarna, som även används som förnamn
 Hamilton (auktor) – en  auktorsförkortning samt personer med namnet

Släkter 
 Hamilton (skotsk släkt) – månghövdad engelsk-skotsk släkt
 Hamilton (adelsätter) – flera svenska adelsätter
 Hamilton af Deserf  – svensk friherrlig ätt
 Hamilton af Hageby – svensk friherrlig ätt
 Hamilton (adelsätt 86) – svensk grevlig ätt

Litterär figur
 Carl Hamilton (litterär figur)

Geografi

Antarktis 

 Hamilton (udde),

Australien 

 Hamilton, Tasmanien, Central Highlands, 
 Hamilton, Victoria, Southern Grampians, 
 Hamilton, New South Wales, Newcastle,

Bermuda 

 Hamilton, Bermuda (församling) – en parish, 
 Hamilton, Bermuda – huvudstaden i Bermuda,

Kanada 

 Hamilton, Ontario,

Nya Zeeland 

 Hamilton, Nya Zeeland, Waikato, Hamilton City,

Storbritannien 

 Hamilton, South Lanarkshire, grevskapshuvudort, Skottland,

USA 

 Hamilton, Alabama, countyhuvudort, Marion County, 
 Hamilton, Georgia, countyhuvudort, Harris County, 
 Hamilton, Kansas, ort, Greenwood County, 
 Hamilton, Missouri, Caldwell County, 
 Hamilton, Mississippi, Monroe County, 
 Hamilton, North Carolina, Martin County, 
 Hamilton, Ohio, countyhuvudort, Butler County, 
 Hamilton, Texas, countyhuvudort, Hamilton County, 
 Hamilton, Virginia, Loudoun County, 
 Hamilton, Iowa, Marion County, 
 Hamilton, Illinois, Hancock County, 
 Hamilton, Indiana, Steuben County, 
 Hamilton, Massachusetts, Worcester County, 
 Hamilton, New York, Madison County, 
 Hamilton, Montana, countyhuvudort, Ravalli County, 
 Hamilton, Washington, Skagit County,

Se även
 Hamilton County – flera